Le spat (symbole : sp), ou angle solide complet (car il englobe toutes les directions de l'espace), est une unité d'angle solide :    .
 Le spat (symbole : S) est une ancienne unité de distance utilisée en astronomie, égale à un milliard de kilomètres, soit un téramètre (, environ  ou ).

Unité d'angle solide
Unité de longueur